Pfarrkirche Golling steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Golling an der Erlauf in der Marktgemeinde Golling an der Erlauf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pfarrkirche Golling an der Salzach in der Gemeinde Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg